Reinhardt Verlag kann sich beziehen auf:
 Ernst Reinhardt Verlag, deutsch-schweizerischer Verlag mit Sitz in München und Basel
 Friedrich Reinhardt Verlag, evangelischer Verlag mit Sitz in Basel